Stephen Squeri è il CEO di American Express dal 1 febbraio 2018. È stato vice presidente di American Express dal 2015 ed ancora prima ha ricoperto l'incarico di presidente del dipartimento Corporate Services della stessa azienda.

Studi e carriera
Squeri si è laureato al Manhattan College nel 1981 e ha conseguito un MBA nel 1986. A partire dal 1981, Squeri ha trascorso quattro anni come consulente di direzione presso Arthur Andersen. A partire dal 2017, Squeri siede anche nei consigli di J.Crew e The Guardian Life Insurance Company of America. È membro del consiglio di amministrazione del Valerie Fund e del Manhattan College. Squeri è anche membro del consiglio di amministrazione di Monsignor McClancy Memorial High School nel Queens.

American Express
Squeri è entrato in American Express nel 1985 come manager nel dipartimento Travelers Check. Dal 2000 al 2002, è stato presidente del dipartimento Establishment Services (esercizi convenzionati) negli Stati Uniti ed in Canada, ed è stato presidente del dipartimento Corporate Card Services dal 2002 al 2005, durante i quali ha globalizzato il business. È diventato Chief Information Officer della società nel 2005 e ha anche guidato la funzione di Corporate Development, supervisionando fusioni ed acquisizioni. Nel 2009 è stato nominato Group President e ha guidato la formazione del Global Services Group, consolidando e globalizzando le funzioni di servizi condivisi dell'azienda. È stato nominato Vicepresidente nel 2015.

Note